Falck steht für:
 Falck, französische Gemeinde im Département Moselle
 Falck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Falck A/S, dänischer Feuerwehr- und Rettungsdienstleister
 Falck & Roussel, 1880 in Paris von Adolph Falck gegründeter Puppenhersteller

Siehe auch:
 Falk (Begriffsklärung)
 Valk (Begriffsklärung)